La Sauvetat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Gers
 La Sauvetat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Puy-de-Dôme